

Geografia 
Entella – fiume della Liguria
Entella – antica città della Sicilia

Sport 
Virtus Entella – società calcistica maschile italiana

Televisione 
Entella TV – rete televisiva italiana

Zoologia 
Entella – genere di insetti della famiglia Mantidae